PBX steht für:
 Polymer-gebundener Sprengstoff
 Private Branch Exchange, eine Telefonanlage
 Fazenda Piraguassu Airport (IATA-Code), Flughafen von Porto Alegre do Norte, Mato Grosso, Brasilien

Abkürzung